Ernest Gugenheim, (1916-1977), un rabbin français ;
 Michel Gugenheim, (1950- ), un rabbin français.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif